Beagle – rasa psa
 HMS Beagle – brytyjski okręt badawczy, na którym Charles Darwin odbył podróż dookoła świata
 Kanał Beagle – cieśnina oddzielająca Ziemię Ognista od kontynentu południowoamerykańskiego
 Beagle 2 – brytyjski lądownik marsjański
 Beagle – program informatyczny
 (656) Beagle – planetoida

Zobacz też:
 Bigle